Antoine Villedieu est un nom notamment porté par :
 Antoine Villedieu (1887-1947), homme politique français ;
 Antoine Villedieu (1989-), homme politique français.